Matuszewski ist der Familienname folgender Personen:

 Marek Matuszewski (* 1959), polnischer Politiker
 Piotr Matuszewski (* 1998), polnischer Tennisspieler
 Sigmund Matuszewski (1888–1954), deutscher Theaterschauspieler, Opernsänger (Tenor) und Theaterintendant

Siehe auch:
 Matuschewski
 Matuszewska